Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es US Open (tenisz) női páros mérkőzéseinek eredményeit.

A címvédő az ausztrál Ashleigh Barty és az amerikai Coco Vandeweghe páros. Ebben az évben azonban nem együtt indultak: Ashleigh Barty párja ezen a tornán a fehérorosz Viktorija Azaranka, míg Coco Vandeweghe párja Bethanie Mattek-Sands. Vandeweghe és Mattek-Sands már az első körben kiesett. Ashleigh Barty és Azaranka a döntőig jutott, azonban ott 7–5, 7–5 arányban vereséget szenvedtek a belga Elise Mertens és a fehérorosz Arina Szabalenka kettőstől, akik ezzel első Grand Slam-tornagyőzelmüket aratták.

A versenyen elért eredménytől függően a világranglista élén álló Barbora Strýcová mellett Kristina Mladenovic volt az esélyes arra, hogy a világranglista élére kerüljön. Ehhez Mladenovicnak meg kellett volna nyernie a tornát, ami azonban nem sikerült.

Babos Tímea és a francia Kristina Mladenovic, akik tavaly a döntőig jutottak, idén az 1. kiemeltként indulhattak, és a negyeddöntőig jutottak, ahol a később döntőt játszó Viktorija Azaranka–Ashleigh Barty párostól kaptak ki. A női páros verseny másik magyar résztvevője Stollár Fanny a tunéziai Unsz Dzsábirral párban lépett pályára és a második körben a később elődöntőig jutó Caroline Dolheide–Vania King párostól szenvedtek vereséget.

Kiemelések

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
A sorsolási tábla és az eredmények

N2